Ерм () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Ам'єна, 14 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 955 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2571,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт міста Ерм 
 Ерм на сайті французького Національного інституту географії
 Ерм на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ерм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза